Куницька — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Куницька Анастасія Володимирівна (1998–2022) — старший солдат окремого загону спеціального призначення НГУ «Азов» Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни, що загинула в ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Анастасія Куницька (;  22 січня 1989) — білоруська футболістка, захисниця.
 Олена Куницька (після 1684) — український політичний діяч, дружина наказного гетьмана Григорія Лісницького та гетьмана Правобережної України Стефана Куницького.
 Куницька Олена Вікторівна ( 1991) — українська самбістка, срібна призерка літньої Універсіади у Казані 2013 року.

Примітки